Sezon 2016/2017 Premier League – dwudziesta piąta edycja tych rozgrywek od czasu założenia w 1992 roku. Sezon rozpoczął się 13 sierpnia 2016 roku, a zakończył 21 maja 2017. W rywalizacji wzięło udział 20 zespołów, w tym obrońca tytułu –  oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship w poprzednim sezonie: ,  i  (zwycięzca baraży). Tytuł zdobyła Chelsea.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Rozgrywki

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Stan na 21 maja 2017, Źródło: Strona Barclays Premier League.

Najlepsi asystenci 

Stan na 21 maja 2017, Źródło: Strona Premier League.

Hattricki 

4 Zawodnik zdobył 4 bramki

Czyste konta 

Źródło: Strona Premier League

Kary

Zawodnicy 
 Najwięcej żółtych kartek: 14
 José Holebas (Watford)

 Najwięcej czerwonych kartek: 2
 Fernandinho (Manchester City)
 Granit Xhaka (Arsenal)
 Miguel Britos (Watford)

Kluby 
 Najwięcej żółtych kartek: 84
 Watford

 Najwięcej czerwonych kartek: 5
 Hull City
 Watford
 West Ham United

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Anglii
2016 w Walii
2017 w Anglii
2017 w Walii